The Paper Chase – romanzo del 1970 di John Jay Osborn, Jr.
Esami per la vita (The Paper Chase) – film del 1973 diretto da James Bridges
The Paper Chase – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1978 al 1986
The Paper Chase – gruppo musicale alternative rock statunitense attivo dal 1998 al 2010